Rischmann:
 André Rischmann, un joueur français de rugby
 Nicole Riche, née Rischmann, une actrice française

 Heidemuseum Rischmannshof (de), Rischmannshof, Walsrode